Große Freiheit ("Grande libertà", in lingua tedesca) può riferirsi a:

Germania 
Große Freiheit – via a luci rosse di Amburgo
 Große Freiheit – via di Könnern (Sassonia-Anhalt)
 Große Freiheit – via di Plaue an der Havel (frazione di Brandenburg an der Havel, Brandeburgo)

Musica 
Große Freiheit – gruppo musicale tedesco
Große Freiheit – album della band tedesca Unheilig
 Große Freiheit – brano musicale degli Unheilig, dall'album omonimo

Cinema 
Große Freiheit – film del 2021 diretto da Sebastian Meise

Televisione 
Die große Freiheit – serie televisiva tedesca del 1990
Große Freiheit – serie televisiva tedesca del 1996
Paura al Big Easy (Große Freiheit) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Hamburg Distretto 21